Berlancourt (Aisne) – francuska gmina w regionie Pikardia
 Berlancourt (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia